Уильям Трост Ричардс (; 3 июня 1833 — 17 апреля 1905, Филадельфия) — американский художник. Картины Ричардса имеются во многих ведущих музеях США, включая музей Метрополитен в Нью-Йорке.

Биография 
Ричардс примыкал к Гудзонской школе и впервые принял участие в выставке в 1858 городе в Нью-Бедфорде — выставка была организована Альбертом Бирштадтом. Известен, прежде всего, как автор акварельных пейзажей — в 1870-е годы обычно горных (виды Белых гор в штате Нью-Гемпшир), затем в большей степени морских. Работы Ричардса приближались к фотографической точности.

Умер 17 апреля 1905 года в Филадельфии, похоронен на городском кладбище Laurel Hill Cemetery. Жена — Anna Matlack Richards (1835—1900), дочь — Eleanor French Richards (1862—1954).

Примечания

Ссылки 
 William Trost Richards 

Художники США